Regno Unito
Harlington – parrocchia civile del Bedfordshire
Harlington – distretto di Londra